

Geografia
 Branco – fiume brasiliano dello stato dell'Acre
 Branco – frazione del comune di Tavagnacco (Provincia di Udine)
 Ilhéu Branco – isola disabitata di Capo Verde

Mitologia 
 Branco – personaggio della mitologia greca, figlio od amante di Apollo, nacque da una donna Mileto 
 Branco – personaggio della mitologia greca, marito della ninfa Argiope e padre di Cercione re degli Eleusi

Persone
 Branco –  allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Camilo Castelo Branco – scrittore portoghese
 Branco, pseudonimo di Cláudio Ibrahim Vaz Leal – ex calciatore brasiliano
 Cristina Branco – pallamanista angolana
 Joaquim Rafael Branco – politico saotomense
 José Mário Branco – musicista e compositore portoghese
 Marília Branco – attrice brasiliana
 Paulo Branco – produttore cinematografico e attore portoghese
 Serge Branco – calciatore camerunese
 Silvio Branco – pugile italiano

Altro
 Branco – unità di lupetti (età 8-12 anni)
 Branco – gruppo di animali
 Branco – cognome italiano

Pagine correlate 
 Rio Branco (disambigua)
 Branca